Stephen Dorff/Steve Dorff kan verwijzen naar:
 Steve Dorff (songwriter) (1949), een Amerikaans songwriter van met name countrymuziek
 Stephen Dorff (acteur) (1973), een Amerikaans acteur, zoon van songwriter Steve Dorff